Гомоляка Вадим Борисович — український радянський композитор.
 Гомоляка В'ячеслав Павлович — український радянський кінорежисер-документаліст, сценарист, актор кіно.

Українські прізвища